Szilárd:
 Szilárd Németh – słowacki piłkarz
 Leó Szilárd – węgierski fizyk i biolog
 (38442) Szilárd – planetoida